Az Egyetemi Könyvtár elnevezés több intézményre is vonatkozhat:

Magyarországon 
Egyetemi Könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Egyetemi Könyvtár, Szeged

Külföldön 
Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár
Grazi Egyetemi Könyvtár

en:University Library